Николай Николаевич Помера́нцев (—18 июня 1986) — советский реставратор, искусствовед. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Биография 
Отец Н. Н. Померанцева — Николай Семенович Померанцев, протоиерей московского храма святителя Николая чудотворца в Пыжах . Николай Николаевич окончил Первую Московскую гимназию — в 1912, и физико-математический факультет Московского университета (отделение технической химии) — в 1918. Занимался в консерватории по классу композиции у А.Т. Гречанинова. 

С 1918 сотрудник «Комиссии по сохранению и раскрытию древних памятников» под началом И. Э. Грабаря, c 1919 по 1934 работал в московском кремле — искусствоведом, хранителем Оружейной палаты, заведующим памятниками Кремля. Одновременно занимался музейной деятельностью, организовывал местные музеи на базе Донского, Новодевичьего монастырей, в Звенигороде, Волоколамске и других древних городах.

Все иконы, утварь, архивы монастырей Кремлёвских активно помогал спасать светлой памяти Николай Николаевич Померанцев. Николай Николаевич сумел собрать реставраторов и начать снимать знаменитые фрески Чудова монастыря, о которых писали все русские историки XIX века. Но когда утром 17 декабря реставраторы пришли на работу, они увидели груду камня на месте своей работы — ночью собор был взорван.

Понимая невозможность спасти от сноса Вознесенский монастырь, Померанцев, стоявший во главе комиссии кремлёвских специалистов, организовал архитектурные обмеры и фотографирование монастыря, обследование захоронений и вывоз саркофагов в подземелье Архангельского собора, а иконы из Воскресенского монастыря, датируемые 1679 годом, сохранил в церкви Двенадцати Апостолов и фондах Оружейной палаты.

В январе 1934 арестован по «делу работников центральных реставрационных мастерских», обвинён в попытках дискредитации Советской власти путём противодействия сносу «ненужных памятников старины». В мае 1934 осужден на три года ссылки на Север, отбывал наказание в Вельске.
В Вельске Померанцев активно занимается разведением цветов, устройством скверов и аллей, строит первую в городе оранжерею, работает музыкальным руководителем детского сада № 2, открывает кружок хорового пения, собирает и записывает народные песни.

Существовали лагеря, где перевоспитывали так, не особо опасно верующих, лагеря, в которых заставляли добывать золото, смывая его с фона икон. Померанцев спас иконостас Воскресенского монастыря … сумел обменять его тоже на … иконостас, который Николай I — последнее одно из его деяний в 1855 — заказал для храма Двенадцати Апостолов в Московском Кремле. Иконостас середины XIX века. У него были большие поверхности золота — а как вы видите по этой книге, Вознесенский иконостас XVII века, на котором был вырезан рай — там сплошные завитушки, золото смывать труднее.

После окончания срока поселился в Зарайске, затем был вынужден переехать в Калугу. Преподавал физику в школе, работал в музее. Вернулся в Москву, в те же самые Центральные реставрационные мастерские (позже — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря), только в 1946.

С 1954 регулярно выезжал в экспедиции на русский Север («Онежские экспедиции»), реставрировал Ферапонтов монастырь, Соловецкий монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь и др. памятники. Выступал за создание реставрационных мастерских в провинциальных городах, участник создания ВООПИиК в 1965. В 1966 организовал выпуск первой в СССР грамзаписи русских колокольных звонов. Организовывал выставки, на которых впервые в СССР выставлялись хранимые в запасниках иконы, русская деревянная скульптура.

Похоронен в некрополе Донского монастыря.

Семья 
Первая жена — Раиса Ивановна, урождённая Котович, в первом браке Борисяк (1895—1923), талантливая художница, ученица К. С. Петрова-Водкина, участница выставок "Мира искусства", умерла при родах.

Дочь — Раиса Николаевна (1923—1989) — известный переводчик английской классической литературы, жена Ю. И. Кагарлицкого.

Внук — Б.Ю. Кагарлицкий (род.1958г.) — левый публицист, кандидат политических наук, главный редактор канала и сайта «Рабкор». 

Вторая жена — Галина Евгеньевна, урождённая Митрофанова — литературовед.

Признание 
 заслуженный архитектор РСФСР
 Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1974)  — за реставрацию памятников архитектуры и живописи Москвы.
 орден Дружбы народов (1984)
 медали

Сочинения 
 Музеи-монастыри Московской губернии. М., 1929
 Практика охраны и реставрации памятников искусства / Сборник статей. Сообщения Совета по охране памятников культуры., 1970, В. 6
 Русская деревянная скульптура [Текст] : [Альбом]. — [Москва] : Сов. художник, [1967]. — [135] с.

Примечания

Литература 
 Померанцева Н. А. Николай Николаевич Померанцев: нити жизни и вехи пути. К 100-летию со дня рождения // Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера. — Архангельск, 1995. — С. 5—19.
 Померанцева Н. А. Хранитель древностей. (Н. Н. Померанцев (1891—1986) — искусствовед, историк, реставратор, который посвятил свою жизнь поиску, открытию и спасению помятников древнерусского искусства, в том числе деревянной скульптуры). // Наше наследие, 1997. — № 39.
 Крылова Л. Н.  Николай Николаевич Померанцев. Жизнь и деятельность (по документам личного архива) // Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. — М., 2003. — С. 6—22.

Ссылки 
 

Реставраторы по алфавиту
Реставраторы СССР
Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Репрессированные в СССР
Похороненные в некрополе Донского монастыря
Персоналии:Чудов монастырь
Персоналии:Вознесенский монастырь (Москва)
Персоналии:Ферапонтов Белозерский монастырь
Персоналии:Соловецкий монастырь
Персоналии:Кирилло-Белозерский монастырь